Катерина Деголевич і Анастасія Єкімова були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але разом з іншими партнерками.
Деголевич грала в парі з Ярославою Шведовою, але вони змушені були знятися перед своїм чвертьфінальним матчем проти пари Олександра Панова і Магдалена Рибарикова через хворобу Шведової.
Єкімова грала в парі з Весною Манасієвою, але вони програли в першому колі парі Катерина Деголевич і Ярослава Шведова.

Іоана Ралука Олару і Ольга Савчук виграли титул, перемігши у фіналі пару Ніна Братчикова і Катрін Верле з рахунком 5–7, 7–5, 10–7.

Сіяні пари 

  Катерина Деголевич /  Ярослава Шведова (чвертьфінал, знялись через хворобу Шведової)
  Акгуль Аманмурадова /  Ольга Говорцова (1-ше коло)
  Тетяна Пучек /  Родіонова Аріна Іванівна  (чвертьфінал)
  Лапущенкова Анна Олександрівна /  Моніка Нікулеску (чвертьфінал, знялись через хворобу Лапущенкової)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Парний розряд
Tashkent Open
2008 в узбецькому спорті